Miejscowości o tej nazwie:
 Dulnik – osada w Polsce

Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Dulnik – polski menedżer, ekonomista i samorządowiec
 Katarzyna Dulnik – polska koszykarka